La Federation Cup 1964 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 2ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 20 nazionali. Il World Group si è giocato al Germantown Cricket Club di Filadelfia negli Stati Uniti dal 1º al 5 settembre e la finale ed è stata vinta dall'Australia che ha battuto gli Stati Uniti.

Tabellone principale 
Tutti i match si sono giocati al Germantown Cricket Club di Filadelfia negli Stati Uniti su campi in erba.

Finale

Collegamenti esterni